Debir steht für:
 Allerheiligstes
 Debir (König), König von Eglon
Debir ist der Name folgender in der Bibel erwähnter Orte:
 Kirjat-Sefer ()
 Kirjat-Sanna ()
 Debir (Gilead) ()